Перекопский — фамилия. Известные носители:

 Перекопский, Илья Евгеньевич (род. 1983) — сооснователь и вице-президент социальной сети «ВКонтакте».
 Перекопский, Николай Фёдорович (1947—2012) — советский и российский солист-вокалист, заслуженный артист России.